Niemand, antoniem van iemand
 Niemand (Re-Play), een single van Re-Play uit 2000
 Niemand (Jurk!), een single van Jurk! uit 2010
 Niemand (Ronnie Flex & Mr. Polska), een single van Ronnie Flex en Mr. Polska uit 2015
 Niemand (Maan), een single van Maan uit 2021